Барабаш, Яков Фёдорович:
 Барабаш, Яков Фёдорович (?—1658) —  кошевой атаман Запорожской Сечи.
 Барабаш, Яков Фёдорович (1838—1910) — русский военачальник, генерал от инфантерии, наказной атаман Оренбургского и Забайкальского казачьих войск.